Обреимов — фамилия; имеет женскую форму Обреимова.
 Обреимов, Василий Иванович (1843—1910) — прогрессивный деятель просвещения, автор «Математических софизмов» и других популярных физико-математических пособий.
 Обреимов, Иван Васильевич (1894—1981) — советский физик, академик АН СССР, основатель и директор Харьковского физико-технического института.